Papic bzw. Papić ist der Familienname folgender Personen:

 Krsto Papić (1933–2013), jugoslawischer Regisseur und Drehbuchautor
 Stipo Papić (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Vivijana Papić (* 1992), kroatische Biathletin
 Vlado Papić (* 1968), kroatischer Fußballspieler